Ву́лиця Ле́бедєва-Кумача — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Лебедєва-Кумача — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Лебедєва-Кумача — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Лебедєва-Кумача — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Лебедєва-Кумача — колишня назва вулиці Бетховена у місті Дніпро.
 Вулиця Лебедєва-Кумача — колишня назва вулиці Миколи Голего в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей